Ao longo dos seus 64 anos, Vera Cruz teve 15 prefeitos.

Prefeitos de Vera Cruz (Rio Grande do Sul)